Фіна́л Лі́ги чемпіо́нів УЄФА́ 2010 — останній матч у розіграші Ліги чемпіонів УЄФА 2009—2010, 55-й фінал турніру, та 18-й з часів перейменування Кубка європейських чемпіонів на Лігу чемпіонів. Відбувся на мадридському стадіоні Сантьяґо Бернабеу 22 травня 2010 року.
У фіналі взяли участь італійський футбольний клуб Інтернаціонале з Мілана та німецька Баварія з Мюнхена. Дубль аргентинця Дієґо Міліто (по голу в кожному таймі) приніс перемогу «Інтернаціонале», який таким чином вперше виграв Лігу чемпіонів у сучасному її форматі.

Вперше в історії турніру фінальний поєдинок відбувся в суботу.

Претенденти 
 Баварія — чотириразовий володар Кубка чемпіонів УЄФА (1974, 1975, 1976, 2001)
 Інтернаціонале — дворазовий володар Кубка чемпіонів УЄФА (1964, 1965).

Шлях до фіналу

Протокол матчу

Примітки 

Ліга чемпіонів УЄФА 2009—2010
2010 у футболі
2010
Спортивні змагання у Мадриді
2010
Травень 2010